Список статей, які стосуються теми «Петля часу»:

 Петля часу — це часова петля, гіпотетична замкнута і повторювана область подій у просторово-часовому континуумі.
 Петля часу (фільм) — фантастичний бойовик режисера Лена Вайсмана 2012 року за участи Брюса Вілліса, Джозефа Ґордон-Левітта й Емілі Блант.

Див. також 

 Дежавю
 Стрічка Мебіуса